San Ildefonso peut désigner :

Saint 
Ildefonse de Tolède, saint espagnol.

Édifices en l'honneur du saint 
 Collège de San Ildefonso à Madrid.
 Église de San Ildefonso à Séville.
 Collège San Ildefonso de Mexico au Mexique.

Toponymes

Real Sitio de San Ildefonso, également appelée San Ildefonso, commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León, situé à  de Ségovie. C'est dans cette commune que se trouve le palais royal de la Granja de San Ildefonso.
Traités de San Ildefonso, renvoie à plusieurs traités signés au palais royal de la Granja de San Ildefonso.

Pueblo San Ildefonso, village du Nouveau-Mexique.
 San Ildefonso, village de l'État de Hidalgo.

San Ildefonso, municipalité de la province d'Ilocos Sur aux Philippines.
 San Ildefonso, municipalité de la province de Bulacain aux Philippines.

Navire 
Le San Ildefonso est un vaisseau de ligne espagnol capturé par les Britanniques à la bataille de Trafalgar.